Митрополит Симеон (в миру Одисей Николов Попов; 9 февраля 1840, Бургас — 23 октября 1937, Варна) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Преславский.

Биография 
Родился в 1840 году в городе Бургас, но происходил из старого болгарского рода из села Факия.

Начальное образование Одисей получил в греческом училище в Бургасе, поскольку болгарского тогда не было. В 1856 году поступил в патриаршее богословское училище на остров Халки. После завершения богословского образования в 1863 году, принимает на Афоне монашество с именем Симеон.

В 1870 году принимает священство и становится протосинкеллом митрополита Видинского Анфима (Чалыкова). После избирания митрополита Анфима болгарским экзархом уехал с ним в Константинополь, где становится протосинкеллом Болграского Экзарха.

21 август 1872 года избран и рукоположён митрополитом Варненским и Преславским.

Митрополит Симеон возглавлял свою кафедра в продолжение 65 лет (1872—1937) — случай беспрецедентный в истории Болгарской Церкви. За эти годы он не только был инициатором активного храмостроительства в своей епархии, в том числе кафедрального собора в Варне (1880—1919), но также инициатором издания «Церковнного вестника» (с 1900 года), а также синодального болгарского перевода Библии (1925), развивал духовное образование в Болгарии.

С 1874 по 1913 годы являлся постоянным членом Священного Синода, а в 1888-м и с 1902 по 1905 годы являлся его председателем. Участвовал в подготовке церковной организация в Болгарском Княжестве и реформировании устав Экзархата.

В 1879 году заместитель председателя Учредительного собрания, народный представитель в нескольких парламентах. Перевёд с греческого ряд источников по болгарской истории: послания на святого Климента Римского, послание константинопольского патриарха Фотия болгарскому князю Борису I (1917), письма блаженного Феофилакта Охридского, архиепископа Болгарского (1938) и другие.

С 1881 года — член корреспондент, от 1884 года — член на Болгарского литературного общества, с 1929 года — почётный член Болгарского академии на наук.

Скончался 23 октября 1937 года в Варне, где был погребён.

Литература 
 Митрополит Симеон, Посланието на цариградския патриарх Фотия до българския княз Бориса. — Български старини, V. София, 1917, (I)3-138
 Цанков, С. Измененията на Екзархийския устав и участието на митрополит Симеон в тях. — В: Сборник в чест на Варненский и Преславский митрополит Симеон. С., 1922, 293 сл.
 Билчев, Тодор. Писма от митрополит Симеон Варненски и Преславски до митрополит Григорий Доростолски и Червенски 1872—1876. Русе, 1990.
 Билчев, Тодор. Митрополит Симеон Варненски и Преславски във фонда на митрополит Михаил Доростолски и Червенски 1912—1961 г. Документален сборник. В. Търново, 2007, 263 с.
 Билчев, Тодор. Митрополит Симеон Варненски и Преславски като синодален член 1921—1948 г. (по синодални протоколи). В. Търново, 2007, 158 с.
 Билчев, Тодор. Митрополит Симеон Варненски и Преславски. Писма. 1873—1936 г. В. Търново, 2007, 155 с.
 Билчев, Тодор. Варненски и Преславски Симеон. Биография. В. Търново, 2007, 82 с.
 Билчев, Тодор. Поп Дошо /свещеник Димитър Попвасилев Дошев от Шумен 1895 — 14.02.1984 г./. В. Търново, 2010, 111 с. — има и за митрополит Симеон
 Вълканов, Вълкан Н. Митрополит Симеон Варненско-Преславски (1840—1937). Биографичен очерк. С., Феникс, 1992.
 Митрополит Симеон Варненски и Преславски. Духовник и народен будител. Шумен, 1992.
 Любенова, Лизбет. Варненско-Преславският митрополит Симеон и българската схизма. — Родина, 1996, № 2, 101—119.
 Митаков, В. Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов. С., 2001, 53-54 (смърт и погребение).

Митрополиты Варненские и Великопреславские